CVX est un sigle de trois lettres qui peut faire référence à :
 Communauté de vie chrétienne, une association internationale de chrétiens catholiques.

CVX est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport municipal de Charlevoix, dans le Michigan, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code